dynamiczne równanie ruchu
 kinematyczne równanie ruchu